Gmain heißen folgende geographische Objekte:

 Bayerisch Gmain, Gemeinde im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Gemeindeteile:
 Gmain (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gmain (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Gmain (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gmain (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Gmain (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Gmain (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gmain (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gmain (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gmain (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gmain (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gmain (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Gmain am Inn, Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Gmain (Gemeinde Eggerding), Ortsteil von Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gmain (Gemeinde St. Stefan), Ortschaft von St. Stefan am Walde, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Gmain (Gemeinde St. Ulrich), Ortschaft von St. Ulrich bei Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Gmain (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Gemeinde – zur Wortherkunft
 Gmein
 Großgmain, Kleingmain